Робья (Шубинская Робья) — река в России, протекает в Марёвском районе и Старорусском районе Новгородской области. Выше места впадения Старовской Робьи называется Шубинская Робья.

Исток Шубинской Робьи находится в Марёвском районе в безлюдной местности между болотами Десятинный Мох и Демидовский Мох. Река течёт преимущественно на север. В 6 км от устья, по правому берегу реки впадает река Старовская Робья. Устье Робьи находится в 61 км по правому берегу реки Ловать. Длина реки составляет 71 км, площадь водосборного бассейна 696 км². Примерно в двух километрах от устья ширина реки — 18 метров, глубина — 1 метр.

На реке расположены населённые пункты Залучского сельского поселения: деревня Шубино, посёлок Шубино, Местцы, Рыто, Гарь, Хмели, Залучье, Шумилкино.

У устья стоит деревня Новоселье Коровитчинского сельского поселения, а примерно в полутора километрах расположена деревня Коровитчино.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Балтийскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Ловать и Пола, речной подбассейн реки — Волхов. Относится к речному бассейну реки Нева (включая бассейны рек Онежского и Ладожского озера).

Код объекта в государственном водном реестре — 01040200312102000023841.

Притоки (км от устья) 
 6 км: река Старовская Робья (Сорокопенская Робья)
 19 км: ручей Сосна

Примечания 

Притоки Ловати
Реки Марёвского района
Реки Старорусского района